

Patronyme 

 Clyde Purnell (1877-1934), un footballeur anglais
 Ella Purnell (née en 1996), une actrice britannique
 Joseph Purnelle, une architecte belge de l'époque Art nouveau et Art déco
 Mark A. Purnell, un paléontologue britannique

Voir aussi 
 Amytis de Purnell, une espèce de passereau de la famille des Maluridae
 Cecil Purnell, une entreprise horlogère suisse